Geografie in Frankrijk
 Ciron (Indre), plaats in het Franse departement Indre
 Ciron (rivier), rivier in het Franse departement Gironde
 Pujols-sur-Ciron, plaats in het Franse departement Gironde gelegen aan de bovenstaande rivier

Personen
 Jacques Ciron (1928), Frans acteur